est un personnage de fiction dans le manga et la série d’animation Saint Seiya. Sous le nom de Sea Dragon, il est le général Marinas, gardien du pilier de l’Océan Atlantique Nord, au service de Poséidon, chargé de la guerre contre Athéna. Puis, sous le nom de Kanon, il devient Chevalier d’Or des Gémeaux au service d’Athéna. Il est surtout connu pour avoir été celui qui tua Rhadamanthe, le plus puissant spectre d'Hades, mais il mourut avec lui.

Malédiction et Rédemption 

Frère jumeau de Saga, il est réputé être le côté sombre de son frère, mais contrairement à son frère il n’a pas deux personnalités. Ainsi Saga décide de l’emprisonner sous le Cap Sounion d’où il est sauvé de la noyade par le cosmos d’Athéna. À la suite de cet épisode, il découvre derrière sa cellule le trident de Poséidon et entre dans son royaume sous-marin.

Il réveille le Dieu des Océans et usurpe l’écaille du Marina Dragon des Mers, et provoque contre lui les chevaliers d’Athéna. C’est lui qui conseille, guide et donne les ordres à tous les autres Généraux de Poséidon. Kanon est donc un homme de confiance aux yeux de Poséidon. Cela lui facilitera la tâche pour manipuler le dieu. Kanon est le frère jumeau de Saga, le Chevalier d’Or des Gémeaux et comme son frère, son destin est de manipuler les dieux, les détrôner pour finalement prendre leur place.

Kanon espère pouvoir prendre le contrôle de la Terre et des Océans une fois que les deux divinités, Poséidon et Athéna, se seront entre-tuées. Il est démasqué et les attaques répétées des Chevaliers de Bronze contre Poséidon réveillent finalement l’âme de ce dernier qui sommeillait dans le corps de Julian Solo.

C’est Ikki, le Chevalier de Bronze du Phénix qui, en l’affrontant, reconnaît les techniques utilisées par Saga. Ikki comprend alors qu’il fait face au frère jumeau de celui-ci.

Sous l’emprise de l'illusion du Phoenix Kanon explique tout sur sa véritable identité. Cependant, le général Sorento de Sirène se trouve dans les environs et entend le récit de ce dernier ; il fait son apparition devant Kanon.

Après le véritable réveil de Poséidon, et sachant que son plan pour s’emparer de la planète est anéanti, Kanon voudra se venger et éliminer Ikki. Mais le général Sorente s'immisce dans le combat (non pas pour protéger Ikki, mais pour venger tous les Marinas tombés au combat pour aucune raison). Ikki demanda tout de même une faveur à Sorrente de ne pas éliminer Kanon afin qu'il puisse encore leur indiquer ou se trouve l'urne d'Athéna pour enfermer l'âme de Poséidon. Il décide finalement d’expliquer où se trouve l’urne d’Athéna en leur disant qu'elle restera à jamais enfermée avec Athéna avant de partir dans un éclat de rire. Après cette dernière explication, Ikki s'en retourna rejoindre ses compagnons en expliquant à Kanon qu'il est un misérable et qu'il ne méritait pas de se battre avec lui. Dans l'animé, Sorente qui l'empêcha de rattraper Ikki pour cette insulte lui a finalement tenu à quelque chose près, le même discours, laissant Kanon seul à côté de son pilier en ruine (certainement à ce moment qu'un déclic se produit dans son esprit). Dans le manga, il sauve la vie d'Athéna en recevant à sa place le trident lancé dans sa direction par Poséidon tout en lui demandant pardon.
 
Dans la partie Hadès, Kanon est reconnu en tant que chevalier d'Or des Gémeaux par Athéna ainsi que par ses pairs, ayant expié ses fautes en subissant l'Aiguille Ecarlate de Milo, Chevalier d’Or du Scorpion. Il fera honneur à Athéna en exécutant de nombreux spectres, et notamment Rhadamanthe, combat où Kanon se sacrifie et meurt également dans sa propre explosion.

Armures 
 Armure du dragon des mers.
 L’armure des Gémeaux, représente la constellation des Gémeaux qui fait référence aux frères jumeaux Dioscures Castor et Pollux de la mythologie Grecque.

Techniques 
Voir les techniques de Kanon.
 Triangle d’or (Golden Triangle) : Envoie ses ennemis dans une autre dimension. Cette technique est similaire (dans le concept océanique), à l’Autre dimension de son frère. C’est bien sûr une référence au triangle des Bermudes, puisque Kanon est le gardien du pilier de l’océan Atlantique Nord.
 Explosion Galactique (Galaxian Explosion) : Technique semblable à celle de son frère Saga.
 Illusion Diabolique (Genrō maō-ken, littéralement Poing de l’illusion de l’empereur démoniaque) : Technique semblable à celle de son frère Saga, lui permettant de manipuler les esprits.
 Une Autre Dimension (Another Dimension) : Jamais utilisée (sauf dans le second jeu vidéo sur PS2), elle est citée dans le Saint Seiya Taizen (encyclopédie rédigée par Masami Kurumada).
 Illusions : Technique semblable à l’illusion diabolique, mais qui a la même fonction que l’illusion du phénix. Elle est utilisée contre Rune.
 Psychokinésie : Comme presque tous les Chevaliers puissants il dispose du pouvoir de télékinésie, lui permettant ainsi de manipuler l’armure d’Or des Gémeaux à distance.
 Désintégration (Gold finger) : détruit l'ennemi qui lui envoie un projectile de type chaine ou lien, en se concentrant, son doigt provoque une réaction en chaîne qui désintègre l'arme mais aussi celui qui la manipule. Il l'utilise pour éliminer Rune, un spectre dans l'arc Hadès.

Temple 

Kanon garde le Temple des Jumeaux (Sôjikyû dans la version originale, la Maison des Gémeaux dans la version française).

Voix 
Dans la version japonaise, Kanon fut doublé par Sogabe Kazuyuki dans la partie Poséidon puis par Okiayu Ryôtarô pour le reste de la série et les divers produits dérivés.

Dans la version française, Kanon eut les voix de :

 Marc François (épisodes 101 et 102).
 Martin Spinhayer (chapitre Hadès, partie Sanctuaire).
 Stéphane Roux (chapitre Hadès, partie Inferno).
 Eric Legrand pour le reste de la série.

L’armure des Gémeaux dispose de la même voix que son contrôleur en version française et originale (ce qui n’est pas toujours le cas pour Saga).

Notes 

 Masami Kurumada a choisi ce nom en fonction du nom d'une île qu'il a vu sur une carte.
 Kanon signifie droit en grec ancien et pour l’anecdote, Kanon signifie également droit en arabe.
 Kanon est également de nom de l’ile d’entrainement de Deutéros, Chevalier des Gémeaux du .

Chevaliers d'Or
Marinas de Poséidon
Personnage de fiction grec

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro
en:List of Athena's Saints#Gold Saints